Příjmení Burkhard má více nositelů:

 Balthasar Burkhard (1944–2010), švýcarský fotograf
 Gedeon Burkhard (* 1969), německý herec
 Hans Burkhard (1865–1922), švýcarský letecký konstruktér

 podobná příjmení
 Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart, Burkard
 Burkhart, Burkart, Burkat, Burkhardt

Externí odkazy